Termin -{I}- ima više značenja: 

 -{I}- (slovo latinice)
 -{И}- (ćiriličko)
 -{І}- (ćiriličko)
 Jod, hemijski simbol